Sandö kan avse:

Finland 

 Sandö, Vasa, Österbotten, 
 Sandö, Björneborg, Satakunta, 
 Sandö (Vårdö, Åland), 
 Sandö, Iniö, Åboland, 
 Sandö, Houtskär, Åboland, 
 Sandö, Nagu, Åboland, 
 Sandö, Kimitoön, Åboland, 
 Sandö, Hangö, Nyland, 
 Sandö, Kyrkslätt, Nyland, 
 Sandö, Lovisa, Nyland,

Se även
Sandön
Sandoy
Stora Sandö
Vallda Sandö
Sandöbron
Sandöskolan

Robotskapade Finlandförgreningar